BDO World Darts Championship 2011 to 34. edycja organizowanych przez British Darts Organisation Mistrzostw Świata w dartach. Po raz 26 organizowane są w Lakeside Country Club. Wśród mężczyzn obrońcą tytułu jest Anglik Martin Adams, a wśród kobiet Angielka Trina Gulliver.

U mężczyzn kwalifikuje się do turnieju 32 zawodników, natomiast u kobiet - 8 zawodniczek.

Mężczyźni

Rozstawienie

Drabinka

Kobiety

Rozstawienie

Drabinka

Nagrody 
 Zwycięstwo turnieju mężczyzn: £100,000
 Finał turnieju mężczyzn: £30,000
 Półfinał turnieju mężczyzn: £11,000
 Ćwierćfinał turnieju mężczyzn: £6,000
 2 Runda turnieju mężczyzn: £4,250
 1 Runda turnieju mężczyzn: £3,000

 Zwycięstwo turnieju kobiet: £10,000
 Finał turnieju kobiet: £2,000
 Półfinał turnieju kobiet: £1,000
 Ćwierćfinał turnieju kobiet: £500

 Zejście z 9 dartów: £52,000
 Największe zejście: £3,000

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostw Świata

BDO World Darts Championship
2011 w sporcie
2011 w Wielkiej Brytanii